Perband ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried von Perband (1639–1692), königlich kurbrandenburger Kammerherr sowie Oberst der Dragoner und Hauptmann von Angerburg
 Kaspar Perband (1589–1665), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Perbandt